Кузне́чная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Кузнечная улица — улица в Благовещенске.
 Кузнечная улица — улица в Екатеринбурге.
 Кузнечная улица — улица в Зеленогорске (Санкт-Петербург).
 Кузнечная улица — улица в городе Иванове.
 Кузнечная улица — улица в Краснодаре.
 Кузнечная улица — улица в Курске.
 Кузнечная улица — улица в Липецке.
 Кузнечная улица — улица в Новосибирске.
 Кузнечная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Кузнечная улица — улица в Саратове.
 Кузнечная улица — улица в Таганроге.
 Кузнечная улица — улица в Хабаровске.
 Кузнечная улица — улица в Ярославле.

Беларусь 
 Кузнечная улица — улица в Жодино.

Минск 
 Кузнечная улица — улица в Минске.
 Кузнечная улица — прежнее название улицы Воронянского в Минске.

Украина 
 Кузнечная улица — улица в Одессе.
 Кузнечная улица — улица в Сумах.
 Кузнечная улица — улица в Харькове.
 Кузнечная улица — улица в Чернигове.

См. также